Юрий Сапрыкин:
 Сапрыкин, Юрий Геннадьевич (род. 1973) — российский журналист и радиоведущий, музыкальный критик.
 Сапрыкин, Юрий Михайлович (1913—1998) — российский историк, доктор наук, профессор МГУ.